Лапорте — фамилия. Список известных носителей:

 Лапорте, Лео — Лéo Гордон Лапорте (род. 29 ноября 1956 года, Манхэттен, Нью-Йорк)
 Лапорте, Хуан — Хуан Лапорте (исп. Juan LaPorte, родился 24 ноября 1959 в Гуаяма, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий в суперлёгком весе